Happy Days – amerykański serial, sitcom nadawany w latach 1974–1984
 Happy Days – amerykański musical, na podstawie serialu
 Happy Days – singel Kasi Popowskiej
 Happy Days – singel Brooke Candy
 Happy Days – singel Ai Ōtsuki
 Happy Days – singel B1A4
 Szczęśliwe dni (ang. Happy Days) – dramat Samuela Becketta
 Szczęśliwe dni (ang. Happy Days) – film Benjamina Stoloffa z 1929

Zobacz też 
 Szczęśliwe dni